Neottis gracilis är en ringmaskart som beskrevs av Johan Gustaf Hjalmar Kinberg 1866. Neottis gracilis ingår i släktet Neottis och familjen Terebellidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
gracilis